Poseidone  – dio della mitologia greca
 Poseidone  – prenome italiano
 Pasifae  – luna di Giove precedentemente nota come Poseidone
 Julian Kedives  – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate 

 Poseidon (disambigua)
 Poseidonia (disambigua)